Le zizi est une spécialité pâtissière de forme équivoque originaire de Bourges, à base de pâte à choux (type éclair) garnie de crème au Cointreau et recouverte de pâte d'amande rose, où il est écrit "ZIZI" en lettres de chocolat.

Histoire 
Le ZIZI tient son nom de la chanson Le Zizi de Pierre Perret, c'est pourquoi il y a la forme d'un pénis. Cette pâtisserie créée en 1975 par le pâtissier Lucien Romangeon, fut l'objet d'un procès de la part des ligues de moralité en raison de son obscénité. La résonance médiatique fut nationale (Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, Le Petit Rapporteur) et fit beaucoup rire la France de l'époque giscardienne aux dépens de la magistrature berruyère. Elle est à l'origine de nombreuses anecdotes cocasses et fût même l'objet d'un spectacle de chansons à la Maison de la Culture de Bourges.

Sa fabrication cessa en 2003, lors du départ à la retraite de l'inventeur, avant de reprendre en 2013. La recette originale fut modifiée en 2016.

Notes et références 

Gâteau
Pâtisserie française